

Astronomia 
 N6 – sottoclasse della classificazione stellare

Strade 
 N6 – strada nazionale irlandese Kinnegad-Galway
 N6 – strada nazionale sudafricana East London—Bloemfontein
 N6 – strada nazionale algerina

Codici   	 
 N6 – codice vettore IATA di Lagun Air